

Semifinais
KIF Helsinki 5-3 HIFK Helsinki

ÅIFK Turku 7-5 AIK Turku

Final
KIF Turku 1-0 ÅIFK Turku

Ligações externas 
  Finland - List of final tables (RSSSF)
Campeonato Finlandês de Futebol